

Anno 
 1600 – (MDC in numeri romani) è un anno bisestile del XVI secolo. 
 1600 a.C.
 Anni 1600 – decennio che comprende gli anni dal 1600 al 1609 inclusi.

Matematica 
 1600 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1600 Vyssotsky – asteroide della fascia principale del sistema solare.